Сье, Дональ-Оливье (род. 1970) — ивуарийский футболист
  — река во Франции, департамент Верхние Пиренеи, приток реки Жер

См. также 
 Сье-де-Люшон
 Сье-де-Ривьер